Un Álbum (plural: álbumes) es una colección empaquetada de artículos relacionados entre sí (registros de audio, escritos, historietas, etc.). El término puede referirse a:

Clases de álbumes 
Álbum filatélico, donde se guardan estampillas o sellos postales.
Álbum de cromos, tiene la apariencia de una revista, generalmente ilustrada, con espacios en blanco donde se pegan los cromos.
Álbum fotográfico, carpeta donde se guardan fotografías. Consta de varias hojas con compartimentos donde se puede introducir la fotografía, aunque el diseño de las hojas puede variar, y en modelos antiguos se trata de hojas de cartón o papel duro con esquinas adhesivas con las que se pegaban las fotografías.
Álbum de postales, carpeta donde se guardan tarjetas postales.
Álbum de historietas, libro en el que se recopilan una o varias historietas, generalmente de un solo autor.
Álbum ilustrado, libro para niños en los que la ilustración y el texto se conciben de forma unitaria. 
Álbum musical, disco musical de mayor duración que un sencillo. Esta denominación se justifica porque en los tiempos del gramófono se trataba de una colección de discos que se almacenaban en un libreto parecido a un álbum de fotos.

Música 
 Álbum (álbum de Lu)
 Album (álbum de Joan Jett)

Enlaces externos 

de:Album#Siehe auch